Појам Хајдерабад може да се односи на:
Хајдерабад (Индија), град у Индији
Хајдерабад (Пакистан), град у Пакистану